Мексикали има више значења:

 Мексикали
 Општина Мексикали (Доња Калифорнија), општина у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мексикали, Колонија ла Ерадура, Клуб Ипико (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мексикали, Лоте 2 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мексикали (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мексикали (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мексикали (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику